Kairos steht für:
 Kairos, philosophisch-theologischer Begriff
 Roman des Science-Fiction-Autors Rainer Fuhrmann
 Kairos (Album), Album der Band Sepultura
 Kairos (Rakete), japanisches Trägerraketenprojekt 
 Kairos (Schiff), das weltweit größte LNG-Bunkerschiff (Stand 2019)
 Kairos, Name zweier Schiffe der Weltumsegler Elga Koch und Ernst-Jürgen Koch
 Kairos (Zeitschrift), Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie
 Kairos-Film, die TV- und Filmproduktionsfirma Alexander Kluges
 Kairos Filmverleih, Unternehmen aus Göttingen
 Kairos - Institut für Wirkungsforschung und Entwicklung, Bregenz
 Kairos Music, ein CD-Label der Paladino music 

KAIROS steht für:
 KAIROS-Preis, ein europäischer Kulturpreis